Differentiaalrekening: Tak van de wiskunde.
 Calculus (anatomie): Steen in het lichaam. (kan galstenen, nierstenen, tandsteen e.d.  veroorzaken)
 Calculus (geslacht): Een spinnengeslacht.